Мясишчев (рус. Мясищев) може да се отнася за:
 Владимир Мясишчев – съветски самолетен конструктор;
 ОКБ Мясишчев – съветско конструкторско бюро, ръководено от Владимир Мясишчев;
 Мясишчев М-4 — първият съветски междуконтинентален бомбардировач;
 Мясишчев 3М – трета модификация на М-4;
 Мясишчев ВМ-Т Атлант — транспортен самолет, преработена версия на 3М за пренасяне на совалката Буран и на модулите на ракетата-носител Енергия.